Манн: від  — чоловік, людина. Німецьке прізвище та інші назви, пов'язані із значенням слова,.

Персоналії 
 Манн (прізвище)

Вигадані особи 
 Отто Манн — один з вигаданих персонажів мультсеріалу Сімпсони

Інше 
 Манн (військове звання) — військове звання в організації СС та СА
 8382 Манн — астероїд головного поясу
 Манн Тауншип () — селище в США, в окрузі Бедфорд штату Пенсільванія.

Див. також 
 Manfred Mann
 Mann Yadanarpon Airlines